Алекса́ндр Алекса́ндрович Абра́мов:
 Абрамов, Александр Александрович (1928-1996) — советский и российский композитор.
 Абрамов, Александр Александрович (1926—2019) — советский и российский математик, профессор МФТИ.
 Абрамов, Александр Александрович (род. 1973) — протоиерей Русской православной церкви.